Kulagina ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Kulagina (1926–1990), russische Frau mit angeblich psychokinetischen Fähigkeiten
 Walentina Nikiforowna Kulagina (1902–1987), sowjetische Künstlerin